Штыков — русская фамилия.

Известные носители 
 Штыков, Николай Григорьевич (1915—1985) — советский генерал-майор, командующий 38-й армии Прикарпатского военного округа.
 Штыков, Серафим Григорьевич (1905—1943) — советский генерал-майор.
 Штыков, Терентий Фомич (1907—1964) — советский генерал-полковник.

 Штыкова, Елизавета Ивановна (1907—1997) — овцевод, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 
 Штыково